Вторая лига Белоруссии по футболу 2018 году (27-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2018 года во Второй лиге.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, покинувшие вторую лигу
  «ЮАС» Житковичи (1-е место во Второй лиге)
  «Чисть» (2-е место во Второй лиге)
  «Любань» (отказ от участия)
  «Сборная ТФ» Гомель (отказ от участия)
  «СДЮШОР-3» Пинск (отказ от участия)
  «СДЮШОР-8» Гомель (отказ от участия)

Клубы, пополнившие вторую лигу
  «Осиповичи» (15-е место в Первой лиге)
  «Неман-Агро» Столбцы (16-е место в Первой лиге)
  «БумПром» Гомель (дебютант лиги)
  «Горки» (дебютант лиги)
  «Ивацевичи»
  «НФК Крумкачы» Минск (дебютант лиги)
  «Рух» Брест (дебютант лиги)

Регламент 
В чемпионате участвует 15 команд. Проводится двухкруговой турнир (30 туров, причём каждая из команд пропускает по туру в каждом круге чемпионата) за розыгрыш двух путёвок в Первую лигу на сезон-2019. Прямого вылета из Второй лиги в чемпионаты областей нет.

Клубы-участники

Представительство по регионам

Турнирная таблица 

* Примечание. Заменил вылетевшую из Высшей лиги команду «Днепр», которая объединилась с «Лучом».

Лидеры чемпионата 
1-е место

2-е место

3-е место

Бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2018
 Первая лига Белоруссии по футболу 2018
 Кубок Белоруссии по футболу 2017/2018
 Кубок Белоруссии по футболу 2018/2019

Белоруссия 2
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018
Спорт в Белоруссии в 2018 году